Зінков Дмитро Володимирович (30 червня 1969, Чернігів) — головний виконавчий директор (CEO) PT PLATINUM PUBLIC LIMITED, міноритарний акціонер Platinum Bank. Один із провідних банкірів України. Очолював Правління «OTP банку» в 2006—2012 рр. і «Надра банку» в 2012—2015 рр. Досвід роботи в банківських установах більше 16 років.
  
Народився Дмитро Володимирович Зінков 30 червня 1969 року у м. Чернігів.
Закінчив економічний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка.

Кар'єра 
У 1993 році — приватний комерційний банк «ІНКО», відділення роздрібного обслуговування клієнтів.

До 1996 року — банк «ІНКО», посада заступника керуючого банку.

У 1996—1998 рр. — «Торгово-промисловий банк» і «Укрхарчпромбанк», посада заступника голови Правління.

У 1999 р — «Райффайзенбанк Україна» (зараз — OTP Банк), голова відділу корпоративних клієнтів і кредитів.

Із 2001 року — керівник напрямку розвитку мережі філій та роздрібного бізнесу «Райффайзенбанк Україна».

У 2005 році — призначення на посаду члена Правління «Райффайзенбанк Україна».

OTP Bank 
У червні 2006 року, після того, як «Райффайзенбанк Україна» був куплений угорською OTP Group, Дмитро Зінков призначений на посаду голови Правління «OTP Bank».

ПАТ «OTP Банк» був єдиним створеним «з нуля» банком з іноземним капіталом у першій десятці українських фінансових установ. Успішна трансформація «Райффайзенбанк Україна» в «OTP Bank» є професійним досягненням Дмитра Зінкова. Він повною мірою втілив ідею «OTP Bank» як справжнього універсального банку, зміг утримати його лідируючі позиції на ринку і сприяв інтенсивному розвитку мережі філій.

Дмитру Зінкову впродовж 2006—2012 рр. вдалося створити з «OTP Bank» зразок для всієї банківської системи України.

Так, 2006—2007 рр. — Зінков займався розвитком банку — за цей час ОТР відкрив 160 нових відділень (по 80 за рік).

У 2007 — OTP визнаний професійним банком за версією газети «Бізнес» та зайняв 3 місце в рейтингу найбільш надійних банків України — Агентство «Експерт-Рейтинг» та Українське товариство фінансових аналітиків (УТФА).

У 2008 — OTP увійшов в ТОП-5 найкращих роботодавців банківського сектора за версією журналу «Кореспондент» і отримав титул «Найкращий комерційний банк столиці» за версією тижневика «Kyiv Post».

У 2009 — OTP Bank став 7-м найбільшим банком за розміром активів. Обслуговував понад 320 тисяч клієнтів. Його мережа філій на території України налічувала 204 точки продаж і 20 представництв; 3 місце в номінації «Приватбанкінг» всеукраїнської професійної премії Luxury Lifestyle Awards 2009 Найнадійніший банк (3 місце) за результатами дослідження GfK Ukraine.

У 2010 — OTP Bank став найкращим банком в сфері Private Banking в Україні за версією журналу Euromoney (Euromoney Private Banking Award) і зайняв 2 місце в рейтингу надійності депозитних вкладів за версією Інтернет-видання «Економічна правда».

У 2011 — Private Banking від OTP Bank визнано найкращим у Центральній і Східній Європі (Best Private Bank in Central and Eastern Europe) за версією журналів The Banker and Professional Wealth Management і «один з найбільш шанованих роботодавців» за підсумками дослідницького проекту Reputation Capital і HeadHunter.

У 2012 — Переможець в номінації «Найкращий сервісний банк» за результатами щорічної національної премії UKRAINIAN BANKER AWARDS 2012 OTP Банк лідер рейтингу "ТОП-100 «Найкращі компанії України» за 2011 рік.

Надра Банк 
У 2012—2015 рр. — «Надра Банк» (банк Дмитра Фірташа), посада Голови Правління. Дмитро відновлює і відбудовує новий, системний бізнес. Формує нову команду, оптимізує мережу відділень і знову виводить банк на ринок. «Надра Банк» забезпечує кредитування найважливіших сфер української економіки.

Але надмірна політизація ситуації навколо «Надра Банку» разом з найсильнішою кризою в економіці виявляються сильнішими найвищої компетенції менеджменту банку і призводять до того, що банк припиняє своє існування.

Платинум банк 
З 2015 року Дмитро Зінков призначений головним виконавчим директором (CEO) PT PLATINUM PUBLICLIMITED, одним з акціонерів Platinum Bank, відповідальним за довгострокову стратегію розвитку банку. Пріоритетом бачить активне кредитування, інноваційність та створення нових сучасних банківських продуктів.

В 2015 році Platinum Bank відзначено фінансовим рейтингом газети «Бізнес» за 2014 рік в номінації «Вибір споживача»: «За активну та інноваційну стратегію у сфері залучення депозитів і кредитування населення». Дмитро Зінков подовжує розробку та контроль реалізації обраної стратегії розвитку фінансово-банківського бізнесу  Platinum Bank в Україні в нових ринкових умовах.

В 2015 році Platinum Bank отримав відзнаку в рейтингу «Фінансового клубу» — «50 провідних банків» на 21 місці одразу в декількох номінаціях. Мета Дмитра Зінкова не тільки забезпечити продовження управління бізнесом згідно західних стандартів, підтримувати соціально відповідальний розвиток бізнесу, але й привнести новий досвід і успішні практики.

У 2017 році банк був визнаний банкрутом.

Професійні досягнення 
1 місце в фінансовому рейтингу «Банкір року 2007», за версією видання «Бізнес»;

3 місце в рейтингу «ТОП-10 найрезультативніших банкірів 2009», за версією агентства «Експерт-Рейтинг»;

5 місце в рейтингу «10 найкращих топ-менеджерів України 2013», за версією журналу «Компаньйон»;

9 місце в рейтингу «20 найкращих банкірів України 2010», за версією журналу «Фокус».

Родина 
Одружений, виховує двох дітей.

Звинувачення 
 Віктор Поліщук звинуватив Зінкова у злочинній змові з Дорошенком Ігорем Володимировичем для банкрутства банку Михайлівський. У зв'язку з цим пройшли обшуки в заступника глави правління Національного банку Катерини Рожкової.

Див. також 
 Дмитро Фірташ

Примітки

Посилання 
 База даних «Дело» 
 20 Найкращих банкірів України. Рейтинг Фокуса 
 Інтерв'ю — Новий голова Надра Банку Дмитро Зінков: «Наш головний актив сьогодні — це мережа» 
 10 найкращих топ-менеджерів України 
 Топ переходів топ-менеджерів 
 Інтерв'ю — Голова банку «Надра»: Без адміністративних методів в Україні нічого працювати не буде 
 ТОП-10 найрезультативніших банкірів 
 Інтерв'ю — Зниження прибутковості депозитів у зв'язку з введенням податку буде несуттєвим — голова Правління банку «Надра» Дмитро Зінков 
 Експерт: Криза в фінансово-банківській сфері вже закінчилася 
 Голова Правління банку «Надра» Дмитро Зінков визнаний одним із найкращих топ-менеджерів України 2013 року  
 5 топ-менеджерів, які прийшли на допомогу конкурентам 

Українські банкіри
Народились 30 червня
Народились 1969
Уродженці Чернігова
Персоналії за алфавітом